Concattedrale di San Pietro a Noli
 Concattedrale di San Pietro a Terralba
 Concattedrale di San Pietro Apostolo a Bisceglie
 Concattedrale di San Pietro Apostolo a Feltre
 Concattedrale di San Pietro Apostolo a Spalato

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Pietro
 Chiesa di San Pietro